Das Mixed der Wimbledon Championships 2007 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Wera Swonarjowa und Andy Ram. Da Swonarjowa nicht antrat, spielte Ram mit Nathalie Dechy. Turniersieger wurden Jelena Janković und Jamie Murray.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (englisch; PDF; 125 kB)

Mixed
2007